Jewgeni Wladimirowitsch Tschetwergow (;  alias Nujan Widjas (Нуянь Видяз); * 30. März 1934 in Ardatowo, Mordwinien) ist ein russischer Schriftsteller.

Er hat mehrere Bücher in Russisch und im Ersja-Mordwinischen geschrieben. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Erzyan Mastor.

Leben 
Er studierte Agrarwissenschaften und arbeitete als Agraringenieur sowie als Professor an der Universität von Mordwinien. Er war einer der Gründer des Kulturclubs "Mastorava".

Werke 
Сиреневая луна (1989)
Велень вайгельть (1992)
Сырнень човалят (1995)
Иень тюст (2003)
Янгамо (2006)
Эрзянь Масторонть седейсэ. Имена их бессмертны (2007)
Где цветет чистодуш? (2009)
Эрязденть арсезь (2010)
Ванине (2011)
Тесэ ды Тосо (2013)
Финно-угры в русском языке: топонимо-этимологический словарь финно-язычных, угорских и селькупских слов, вошедших в лексику русского языка (2015)
Поладкстомо (2016)

Weblinks

Einzelnachweise 

Autor
Hochschullehrer (Russland)
Mordwine
Russe
Geboren 1934
Mann